Il Volkswagen Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul sintetico indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente al Tennisclub Grün-Gold di Wolfsburg in Germania dal 1993 al 2012.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni